Rezonance může být:

ve fyzice
fyzikální jev, kdy kmitočet zdroje budícího kmitání fyzikální soustavy se blíží vlastnímu kmitočtu této soustavy
mechanická rezonance
parametrická rezonance
akustická rezonance
elektrická rezonance
částice 
rezonance – hadronová částice rozpadající se silnou interakcí
analytická metoda, založená na energetických přechodech v atomu
elektronová paramagnetická rezonance
jaderná magnetická rezonance
v astronomii
dráhová (orbitální) rezonance – jev, kdy se gravitační vazbou doby oběhu astronomických těles stejné soustavy ustálí v poměru malých přirozených čísel
v lékařství
(nukleární) magnetická rezonance (aplikace jaderné magnetické rezonance)
funkční magnetická rezonance
v biologii
morfická rezonance – sporná teorie o paměti přírody